Жарынское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Жарынь.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением к 1 января 2019 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Пригорьевское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 118,9 км²
 Расположение: юго-западная часть Рославльского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Пригорьевским сельским поселением
 на юго-востоке — с Епишевским сельским поселением
 на юго-западе — с Ершичским районом
 на западе — с Грязенятским сельским поселением
 на северо-западе — с Липовским сельским поселением
 на севере — с Волковичским сельским поселением
 Крупные реки: Вороница, Чёрный Пет.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Орёл — Витебск.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Жарынь, деревня
 Андреевка, деревня
 Бехово, деревня
 Бобоедово, деревня
 Волконщина, деревня
 Демьянково, деревня
 Заря, деревня
 Коростелки, деревня
 Красная Горка, деревня
 Менчицы, деревня
 Скороходово, деревня
 Сурновка, деревня
 Телявкино, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Рославльского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году